Рональд Ньюман:* Ньюман, Рон (1936—2018) — английский футболист и тренер.
 Ньюман, Рональд (род. 1944) — американский дипломат.